Ел Симијенто има више значења:

 Ел Симијенто (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Симијенто (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Симијенто (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Симијенто (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Симијенто (Елоксочитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику